Коско́нии () — римский плебейский род из Теретинской трибы, первый представитель которого упоминается в античных источниках под 203 годом до н. э., в связи с событиями Второй Пунической войны. Никому из членов рода не удалось достичь консульства. Одной из высших курульных должностей первым добился Марк Косконий, претор в 135 году до н. э.

Представители этого рода носили преномены Марк, Луций, Гай и Квинт. В источниках упоминаются:

 Марк Косконий (ум. в 203 до н. э.), военный трибун в армии претора Квинтилия Вара, погибший в сражении с Магоном Баркидом;
 Марк Косконий (ум. после 129 до н. э.), претор в 135 году до н. э. и наместник Македонии в 134—132 годах до н. э. Известно, что в 129 году был ещё жив, поскольку упоминается в числе сенаторов;
 Луций Косконий (II—I вв. до н. э.), член коллегии монетных триумвиров около 112 года до н. э.;
 Гай Косконий (ум. после 76 до н. э.), претор 89 года до н. э., участник Союзнической войны. Вероятно, идентичен проконсулу 78—76 годов до н. э., завершившему завоевание Иллирии;
 Гай Косконий Калидиан (I в. до н. э.), судебный оратор, упомянутый у Марка Туллия Цицерона. По мнению Ф. Мюнцера, мог быть тем же лицом, что и претор 63 года до н. э.;
 Гай Косконий (ум. в 59 до н. э.), претор в 63 году до н. э., проконсул Дальней Испании в 62 году до н. э.;
 Гай Косконий (ум. в 47 до н. э.), народный трибун в 59 году до н. э., эдил в 57 году до н. э., предположительно претор около 54 и наместник Македонии в 53—52 гг. до н. э.;
 Луций Косконий (ум. после 56 до н. э.), член судебной коллегии, разбиравшей дело Публия Сестия о насильственных действиях () в 56 году до н. э.;
 Квинт Косконий (II—I вв. до н. э.), латинский грамматик;
 Публий Косконий, сын Тита (I в. до н. э.), муж Семпронии и отец Публия Коскония Руфа, упоминающийся в одной, обнаруженной в Риме, надписи;
 Коскония Галлитта (ок. 10 до н. э. — после 16), жена Луция Сея Страбона и мачеха префекта претория Элия Сеяна, временщика при императоре Тиберии;
 Косконий (I век), поэт, герой двух сатир Марка Валерия Марциала.

Примечания

Литература 
 ;
 ;
 Münzer F. Cosconius // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1932. — Bd. IV 2. — Kol. 1667—1670;
 Shackleton Bailey D. R. Adoptive Nomenclature in The Late Roman Republic // Idem. Two Studies in Roman Nomenclature. — New York, 1976. — P. 81—134.
Древнеримские роды
Косконии